

Personnalités 
Girelli est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :
 Alain Girelli (né en 1948), sculpteur, peintre et performeur français ;
 Alessio Girelli (né en 1972), coureur cycliste italien ;
 Cristiana Girelli (née en 1990), footballeuse italienne ;
 Leopoldo Girelli (né en 1953), évêque italien, nonce apostolique.

Entreprises 
 Girelli, ou Officine Meccaniche Giovanni Girelli, entreprise de carrosserie industrielle.

Homonymie de patronyme italien